Geografia:
 Deadwood (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de Dakota del Sud
 Deadwood (Oregon), localitat estatunidenca d'Oregon
 Televisió:
 Deadwood (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca